Референдум по призыву в Австрии прошёл 20 января 2013 года. Он должен был решить вопрос о сохранении армии по призыву или отмене призыва и переходе на профессиональную армию. Хотя референдум проходил как плебисцит и не являлся юридически обязывающим, Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) и Австрийская народная партия (АНП), основные политические партии Австрии, заранее объявили о том, что выполнят его решение.

Избиратели с большим преимуществом (60 %) высказались за сохранение призыва и против формирования профессиональной армии. Явка составила 52,4 %.

История 
В 1996 году от призыва отказалась Франция, а в 2011 году на профессиональную армию перешла Германия. К 2013 году в Европе большинство стран имело профессиональную армию. Призыв сохранялся в 5 странах НАТО (Дания, Эстония, Греция, Норвегия и Турция), а также на Кипре, Украине, в Белоруссии, Финляндии, Молдавии, России и Швейцарии.

Вопрос о необходимости проведения референдума о призыве на военную службу в Австрии был поднят в ходе избирательной кампании в октябре 2010 года бургомистром Вены Михаэлем Хойплем (СДП). Зелёные, Альянс за будущее Австрии, Коммунистическая партия Австрии, Либеральный форум, Пиратская партия и  поддержали идею о референдуме, тогда как АНП и Австрийская партия свободы (АПС) выступали за сохранение всеобщей воинской повинности. Однако, в августе 2012 года лидер АНП Михаэль Шпинделеггер заявил, что его партия поддерживает идею СДПА о проведении референдума.

Кампания 
Плебисцит был назначен на 20 января 2013 года. Участвовать в нём могли все избиратели (граждане старше 16 лет), зарегистрированные на 28 ноября. 27 декабря 2012 года Федеральное министерство внутренних дел Австрии объявило, что зарегистрировано 6 379 511 избирателей, в том числе 3 309 716 женщин и 3 069 795 мужчин. По сравнению с президентскими выборами 2010 года число избирателей увеличилось на 23 711 человек (0,37 %).
 Инициатор референдума, СДПА выступала за введение профессиональной армии и добровольный «социальный год». Партия объясняла это мировой тенденцией в этом вопросе. К концу 2012 года из 27 стран Европейского союза в 21 стране уже существовала профессиональная армия. Они заявляли, что основные вызовы XXI века, такие как киберпреступность и борьба с терроризмом, не могут быть решены традиционной массовой армией.
 Напротив, Австрийская народная партия считала, что призыв на военную службу вносит «незаменимый вклад для Австрии», так как он важен для сохранения суверенитета и нейтралитета страны, гражданской обороны и поддержки социальной системы государственной службы. Однако АНП считала, что всеобщую воинскую обязанность надо реформировать так, чтобы призывники «могли лучше использовать своё время».

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Volksbefragung 2013 (Референдум 2013. Официальный сайт.)
 Демографические и территориальные показатели итогов референдума

Вооружённые силы Австрии
Референдумы 2013 года
Референдумы в Австрии
2013 год в Австрии